Прва лига Републике Српске је један од два другостепена нивоа фудбалског такмичења у Босни и Херцеговини и први ранг такмичења у Републици Српској. Такмичење се одржава у организацији Фудбалског савеза Републике Српске. Победник овог такмичења се од сезоне 2002/03. пласира у Премијер лигу Босне и Херцеговине.

Историја 
У периоду од 1995. до 2002. године постојала су три одвојена савеза са седиштима у Сарајеву, Бањалуци и Мостару, која су организовала засебна такмичења. УЕФА није признавала ни једно такмичење и захтевала је да се организује лига на нивоу целе земље. Године 2000. створена је јединствена лига на територији Федерације БиХ, док је Фудбалски савез Републике Српске организовао посебно такмичење Првенство Републике Српске, овакво стање је остало све до 2002. године када се ствара заједничка лига, са учешћем екипа са територије целе Босне и Херцеговине. Ова лига је названа Премијер лига Босне и Херцеговине у фудбалу.

Број клубова по сезонама 

Највише клубова у Првој лиги је играло у прве двије сезоне Прве лиге Републике Српске, 22 односно 24 клуба, подијељених у двије групе, чији побједници су играли двомеч за првака Републике Српске. Од сезоне 1997/98. формирана је јединствена лига на територији РС.
 1995/96. (1. сезона) - 11 клубова у двије групе (укупно 22 клуба)
 1996/97. (1. сезона) - 12 клубова у двије групе (укупно 24 клуба)
 1997/98 - 1998/99. (2. сезоне) - 18 клубова
 1999/00. (1. сезона) - 20 клубова
 2000/01 - 2008/09. (9 сезона) - 16 клубова
 2009/10 - 2014/15. (6 сезона) - 14 клубова
 2015/16 - 2018/19. (4 сезоне) - 12 клубова
 2019/20. (1 сезонa) - 10 клубова
 2020/21 - ( тренутна)'' - 16 клубова

Клубови Прве лиге Републике Српске 2020/21. 
 ФК Дрина Зворник
 ФК Жељезничар Sport Team (БЛ)
 ФК Козара Градишка
 ФК Модрича Алфа
 ФК Подриње Јања
 ФК Рудар Приједор
 ФК Славија Источно Сарајево
 ФК Сутјеска Фоча
 ФК Текстилац Дервента
 ФК Леотар Требиње
 ФК Слобода Нови Град
 ФК Љубић Прњавор
 ФК Борац Козарска Дубица
 ФК Слога Добој
 ФК Звијезда 09
 ФК Јединство Брчко

Прваци Првенства Републике Српске

Успјешност клубова

Списак клубова који су играли у Првој лиги РС 

 ‡ Угашен клуб.

Види још 
 Фудбалски савез Републике Српске
 Куп Републике Српске
 Друга лига Републике Српске у фудбалу
 Регионална лига Републике Српске у фудбалу 
 Четврта лига Републике Српске у фудбалу 
 Петa лигa Републике Српске у фудбалу  
 Шестa лигa Републике Српске у фудбалу
 Списак фудбалских клубова Републике Српске 
 Фудбалска репрезентација Републике Српске
 Грб Фудбалског савеза Републике Српске
 Премијер лига Босне и Херцеговине

Референце 
https://fsrs.org/sr-BA/takmicenja-prva-liga.html

Спољашње везе 

 Фудбалски Савез Републике Српске 
 https://sportdc.net
https://pravdabl.com
https://micromreza.com
http://www.posavinasport.com

Прва лига
Српска